Real Betis puede hacer referencia a alguna de las siguientes entidades deportivas.

 Real Betis Balompié, es un entidad polideportiva y un club de fútbol español.
 Betis Deportivo Balompié, es el equipo filial de fútbol del Real Betis Balompié.
 Real Betis Balompié (femenino), es la sección de fútbol femenino del Real Betis Balompié.
 Real Betis Futsal, es la sección de fútbol sala del Real Betis Balompié.
Real Betis Baloncesto, es la sección de baloncesto del Real Betis Balompié.
 Real Betis eSport, es la sección de deportes electrónicos del Real Betis Balompié.